Кузмищево — название населённых пунктов:

Россия 
 Кузмищево — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Кузмищево — деревня в Узловском районе Тульской области.